Arabica je lahko:
arabica, pisava, ki so jo uporabljali bosanski muslimani
coffea arabica, vrsta kavovca, iz katerega pridelujejo kavo istega imena - »arabica«